In 1979 werd de 23ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 16 september tot 23 december. Internacional werd ongeslagen landskampioen en is de enige club die daarin slaagde in deze competitievorm.

Format
In de eerste fase namen 80 teams deel, zij werden verdeeld over acht groepen van tien clubs. Van groep A tot F kwalificeerden de eerste vier clubs zich voor de tweede fase, van groepen G en H kwalificeerde de top acht zich. Er zou dit seizoen normaal een editie gespeeld worden van het Torneio Rio-São Paulo, deze werd echter nooit gespeeld, waardoor zes teams uit de staat Rio de Janeiro (Botafogo, Vasco da Gama, Goytacaz, Americano, Fluminense en Flamengo) en tien van São Paulo (Corinthians, Santos, Portuguesa, São Paulo, Francana, São Bento, XV de Piracicaba, XV de Jaú, Inter de Limeira en Comercial) rechtstreeks voor de tweede fase geplaatst waren. In de tweede fase werden de clubs verdeeld over zeven groepen van acht clubs, waarvoor de top twee zich plaatste voor de derde fase. In de derde fase werden de teams vervoegd door Guarani en Palmeiras, de kampioen en vicekampioen van vorig jaar. Er waren vier groepen van vier en de winnaar plaatste zich voor de knock-outfase.

Echter eisten Corinthians, São Paulo, Portuguesa en Santos om pas in de derde fase aan te treden, in plaats van de tweede. Toen de voetbalbond dit weigerde besloten de teams zich terug te trekken uit de competitie. De vier plaatsten in de tweede fase waren ingenomen door vier clubs van de veertig uitgeschakelde clubs uit de eerste fase, die het best presteerden.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Tweede fase

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Groep M

Groep N

Groep O

Derde fase

Groep P

Groep Q

Groep R

Groep S

Knock-outfase
In geval van gelijkspel ging de club met de beste notering in de competitie door. 

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A